Torning Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Torning Township (Minnesota)
 Torning Township (North Dakota)